O Tupi e o Alaúde: uma Interpretação de Macunaíma é uma obra de crítica literária escrita em 1979 por Gilda de Mello e Souza, crítica literária e professora da Universidade de São Paulo (USP).

O livro surgiu como uma resposta à obra Morfologia de Macunaíma, na qual Haroldo de Campos, também professor da mesma universidade e autor da citada obra, faz uma análise segundo os preceitos do Estruturalismo do livro Macunaíma, de Mário de Andrade.

Neste ensaio, Gilda expõe, entre outros aspectos, os processos de composição usados por Mário de Andrade, a fim de refutar a análise feita por Haroldo de Campos.

O tupi e o alaúde, reeditado em 2003, causou um verdadeiro furor acadêmico entre as duas correntes análíticas presentes na USP.

O título da obra é uma apropriação livre de um verso de Mário de Andrade, no qual o escritor se diz ser "um tupi tangendo um alaúde".

Tupi O Alaude
Tupi O Alaude